Osoby o tym nazwisku:
 Ewald Roscher – niemiecki skoczek narciarski
 Helmut Roscher – niemiecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, zbrodniarz nazistowski
 Nina Roscher – amerykańska chemiczka, historyczka i działaczka na rzecz kobiet
 Wilhelm Roscher – niemiecki ekonomista